Еросимово — название населённых пунктов:

Россия 
 Еросимово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Еросимово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Еросимово — деревня в Угличском районе Ярославской области.